São Luís eller São Luíz kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 São Luís (kommun), Maranhão, 
 São Luís, delstatshuvudstad, Maranhão, 
 São Luís de Montes Belos (kommun), Goiás, 
 São Luís de Montes Belos (ort), Goiás, 
 São Luiz Gonzaga (kommun), Rio Grande do Sul, 
 São Luiz Gonzaga (ort), Rio Grande do Sul, 
 São Luís do Quitunde (kommun), Alagoas, 
 São Luís do Quitunde (ort), Alagoas, 
 São Luís do Paraitinga (kommun), São Paulo, 
 São Luís do Paraitinga (ort), São Paulo, 
Rio São Luiz – en flod i delstaten Acre
São Luiz do Paraitinga – kommun i delstaten São Paulo
São Luís do Curu
São Luís Gonzaga do Maranhão

Portugal 

 São Luís (freguesia), Beja, Odemira,

Se även 
 San Luís

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar